Бродёр () — франкоканадская фамилия.

Известные носители:  
 Бродёр, Дени (1930—2013) — канадский хоккеист.
 Бродёр, Мартин (род. 1972) — канадский хоккейный вратарь. 
 Бродёр, Милен (род. 1987) — канадская фигуристка.